Driva kan avse:

Driva – en metod att bearbeta metall som främst silversmeder använder, se träckning
Driva – en metod att med drevjärn och träklubba driva in drevgarn mellan bordgångar och däcksplankor i en kravellbyggd större båt, se Drevning (fartygskonstruktion) 
Driva (flod) – en flod i Norge
Driva – en svensk mytologisk drottning med lappländsk härkomst, gift med sagokungen Vanland